

Cinema e televisione
Robert Anderson (1890-1963) – attore statunitense di origini danesi
Robert Anderson (1920-1996) – attore statunitense
Robert Anderson (n. 1923) – attore statunitense
Robert J. Anderson (1933-2008) – attore e produttore statunitense
Robert Anderson (1917-2009) – sceneggiatore statunitense nominato per due premi Oscar

Guerra
Robert Anderson (1805-1871) – ufficiale dell'Esercito dell'Unione nella guerra di secessione americana
Robert Anderson (1741-1813) – generale nella guerra d'indipendenza americana
Robert Anderson (1865-1940) – militare australiano nella prima guerra mondiale

Altro
 Robert Anderson – inventore scozzese
Robert Rowand Anderson (1834-1921) – architetto scozzese
Robert Anderson Cavalheiro (n. 1983) – calciatore brasiliano